Finale Kupa kralja 1980. bilo je 76. finale po redu. Ovo je finale specifično po tome što su prvi put do tada u povijesti, a kasnije se nije ponovilo, igrale glavna i B momčad. To je bilo finale između madridskih momčadi, Reala i "mlađeg brata" Castille. Real je do finala došao pobjedama protiv Logronesa, Betisa Sivihlie te u polufinalu protiv gradskog rivala Atletica. Castilla je do finala došla preko Bilbaa, Sociedada te u polufinalu protiv Sporting Gijona. Real je poveo preko Juanita i došao do vodstva od 4:0, tada Alvarez smanjuje na 4:1. Real s još dva pogotka rješava pitanje pobjednika. Prepuni Bernabeuu je odjekivao jednakom pjesmom cijeli susret. Kada ja sviran kraj igrači Castille i Reala skupno su podigli i pronosali pehar terenom.

Utakmica

Vanjske poveznice 

 
 Copa del Rey 1979-80

Real Madrid